Vercetti est un nom propre qui faire référence à:

Patronyme 

 Lucas Vercetti, membre américain du collectif hip hop américain Odd Future.

Pseudonyme 

  (1981-), de son vrai nom Simon Küffer, rappeur suisse.

Personnage de fiction 
 Tommy Vercetti, personnage fictif du jeu vidéo de la série Grand Theft Auto.